Mužská dvouhra Dubai Tennis Championships 2023 probíhala na přelomu února a března 2023. Do singlové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. 

Dvacetiletou profesionální kariéru v Dubaji ukončil 39letý Tunisan Malek Džazírí, který na úvod podhlehl Alejandru Davidovichovi Fokinovi. 

Po šňůře 15 vyhraných zápasů vypadla v semifinále světová jednička Novak Djoković. Prvním přemožitelem Srba v roce 2023 se stal Daniil Medveděv, který do utkání vstupoval po šňůře čtyř vzájemných porážek, trvající od Paris Masters 2021 do Adelaide International 2023. Výhrou tak proti Djokovićovi snížil pasivní bilanci vítězství na 5–9. 

Vítězem se stal sedmý hráč žebříčku Daniil Medveděv, jenž ve finále zdolal světovou pětku a obhájce titulu Andreje Rubljova za 68 minut po hladkém průběhu 6–2 a 6–2. Aktivní poměr vzájemných zápasů navýšil na 5–2. V předchozích dvou týdnech 27letý Medveděv tiumfoval již na Rotterdam Open a Qatar Open. Z Dubaje odjížděl se 14zápasovou neporazitelností a 19. vyhraným zápasem se posunul do čela sezónní statistiky. Nejdelší šňůru výher dosáhl v letech 2020–2021 dvaceti vítěznými duely.

V probíhající sezóně si Medveděv  připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo osmnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. Stal se tak prvním hráčem v otevřené éře, který úvodních 18 turnajů vyhrál vždy v jiném městě. I ve třetí sezóně za sebou jeden z tenistů ovládl tři turnaje během tří týdnů. V červenci 2021 se to podařilo Ruudovi (Bastad, Gstaad, Kitzbuhel) a v říjnu 2022 Augeru-Aliassimovi (Florencie, Antverpy, Basilej). Bodový zisk posunul Medveděva o jednu příčku výše, na 6. místo.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2023